Arco di Caracalla (Djémila)
Arco di Caracalla (Theveste)
Arco di Caracalla (Volubilis)